Kerléo ist der Familienname folgender Personen:
 Gwenael Kerléo (* 1975), bretonische Harfenistin und Komponistin (Volksharfe)
 Jean Kerléo (* 1932), französischer Parfümeur